Die Dutch Open Tennis 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juli 2008 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships, in Umag die ATP Studena Croatia Open sowie in Kitzbühel die Austrian Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie der International Series Gold, während die Turniere in Indianapolis, Umag und Amersfoort zur niedriger dotierten Kategorie der International Series gehörten.

Steve Darcis war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr erst im Finale dem an fünf gesetzten Spanier Albert Montañés mit 6:1, 5:7, 3:6 unterlag. Montañés gewann damit seinen ersten Einzeltitel auf der ATP Tour. Im Doppel waren Juan Pablo Brzezicki und Juan Pablo Guzmán im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr nicht erneut zum Turnier an. Im Finale setzten sich František Čermák und Rogier Wassen gegen Jesse Huta Galung und Igor Sijsling mit 7:5 und 7:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 305.000 Euro die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 326.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 13. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Amersfoort